EFAS steht für:

 European Federation of Autonomic Societies, Europäische Gesellschaft zur Erforschung des autonomen Nervensystems
 European Film Actor School, Zürcher Schauspielschule
 European Flood Awareness System, Europäisches Hochwasserwarnsystem
 Evangelische Fachstelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz, eine Einrichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Abkürzung